Othius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1839. Othius ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Othius